Tobias S. Buckell, né le  dans l'île de la Grenade, est un écrivain grenadien de science-fiction.

Biographie

Œuvres

Univers Halo

Série Xenowealth

Romans indépendants

Recueils de nouvelles

Anthologies

Annexes

Article connexe 
 Liste d'auteurs de science-fiction

Liens externes 
 
 
 

Naissance en janvier 1979
Naissance à la Grenade
Écrivain grenadien de science-fiction
Romancier grenadien
Romancier du XXIe siècle
Nouvelliste grenadien du XXIe siècle
Lauréat du prix World Fantasy du meilleur recueil de nouvelles
Personnalité grenadienne du XXe siècle
Personnalité grenadienne du XXIe siècle